Alvaro Lopez San Martin e Jaume Munar sono i campioni in carica del torneo doppio ragazzi, ma entrambi non hanno preso parte a questa edizione (superamento limite età).

Yshai Oliel e Patrik Rikl sono diventati campioni battendo in finale Chung Yunseong e Orlando Luz con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Ulises Blanch /  Mate Valkusz (secondo turno)
  Felix Auger-Aliassime /  Denis Shapovalov (secondo turno)
  Miomir Kecmanovic /  Casper Ruud (semifinale)
  Jay Clarke /  Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)

  Youssef Hossam /  Jurabeck Karimov (quarti di finale)
  Alexei Popyrin /  Wu Yibing (primo turno)
  John McNally /  Jeffrey John Wolf (quarti di finale)
  Alejandro Davidovich Fokina /  Yosuke Watanuki (primo turno)

Tabellone

Legenda 

 Q = Qualificato
 WC = Wild card
 LL = Lucky loser

 ALT = Alternate
 SE = Special Exempt
 PR = Protected Ranking

 w/o = Walkover
 r = Ritirato
 d = Squalificato

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Parte bassa

Sezione 2

Collegamenti esterni 
Tabellone

Open di Francia 2016